Józef Kwiatkowski (1820–1881) – polski budowniczy
 Józef Kwiatkowski (1822–1871) – kupiec i działacz polityczny
 Józef Kwiatkowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (4 lutego 1932)
 Józef Kwiatkowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Józef Kwiatkowski – działacz niepodległościowy, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938)
 Józef Kwiatkowski (ur. 1896) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Virtuti Militari (nr 3132) i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), oficer 1 dak i 3 dak
 Józef Kwiatkowski – podporucznik Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Virtuti Militari (nr 7602)
 Józef Kwiatkowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (16 marca 1933)
 Józef Kwiatkowski (1923–1994) – polski inżynier, prorektor Politechniki Warszawskiej w Płocku
 Józef Kwiatkowski (1933–2016) – polski duchowny rzymskokatolicki, Honorowy Obywatel Miasta Sochaczewa
 Józef Kwiatkowski (ur. 1939) – działacz społeczności polskiej na Litwie
 Józef Kwiatkowski (ur. 1950) – piłkarz

Uwagi

Przypisy